Мари́-Франс Ларо́ш (; ) — канадская кёрлингистка.

В составе смешанной сборной Канады . .

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().
 Кубок Канады по кёрлингу: серебро (2009).
  (команда Северной Америки): золото (2004).
 : золото ().
 : золото ().
 : бронза ().
 : золото (), серебро (), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Работает преподавателем физической культуры в школе. Проживает в Леви (Квебек), в партнёрстве с бойфрендом, у них двое детей (род. в 2011 и 2014).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Team Larouche
 Featured Curling Athlete: Marie-France Larouche | Curling Canada
 Видео: 
 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу